Семиреченская область — административная единица в Российской империи, Советской России и СССР. Административный центр — г. Верный.

Область учреждена  года. Областное правление открыто  года. Высочайше утверждённым мнением Государственного совета от  года была преобразована с передачей в ведение Степного генерал-губернаторства.  года, согласно именному высочайшему указу Правительствующему сенату от , передана в ведение Туркестанского генерал-губернаторства.

30 апреля 1918 года область стала частью Туркестанской АССР. 22 октября 1922 года Семиреченская область получила название Джетысуйская. 27 октября 1924 года в результате национально-территориального размежевания разделена. Северная часть области стала Джетысуйской губернией Киргизской АССР, южная — частью Кара-Киргизской АО, непосредственно подчинённой РСФСР.

Семиреченская область Российской империи с севера граничила с Семипалатинской областью, с юга и востока с китайскими владениями, с запада с Ферганской, Сыр-Дарьинской и Акмолинской областями.

Площадь — 402 200 км² (353 430 вёрст²).

Органы власти

Административное деление 

В административном отношении Семиреченская область была учреждена в составе Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 года. В начале XX века область делилась на 6 уездов:

По состоянию на 1 октября 1921 года область в составе Туркестанской республики состояла из 7 уездов: Алма-Атинский (Верненский) (24 волости), Джаркентский (9 волостей), Каракольский (20 волостей), Капальский (Талды-Курганский) (14 волостей), Лепсинский (9 волостей), Нарынский (9 волостей), Пишпекский (10 волостей).

25 апреля 1922 года область переименована в Джетысуйскую («Семиреченская» на местном языке). 2 июня 1922 года Капальский уезд переименован в Талды-Курганский.

11 октября 1924 года в результате размежевания советских республик Средней Азии к Киргизской АССР отошли Алма-Атинский, Джаркентский, Талды-Курганский и Лепсинский уезды, а также три волости Пишпекского уезда. Каракольский, Нарынский уезд и Пишпекский уезды вошли в состав Кара-Киргизской АО.

Военные губернаторы

Помощники военного губернатора и председатели областного правления

Вице-губернаторы

Символика 

Герб области является косвенно-гласным.

Население 
По переписи 1897 года в области было 987 863 жителей (529 215 мужчин и 458 648 женщин), из них в городах 62 974. В 1905 году население области составляло 1 070 600 человек.

Главную массу населения (по переписи 1897 года) составляли киргиз-кайсаки — 794 815; великороссы — 76 839, малороссы — 18 611, таранчи — 55 999, сарты — 14 895, китайцы (видимо, большинство дунгане) — 14 130, поволжские татары (татары) — 8353.

Национальный состав в 1897 году:

См. также 
 Семиречье
 Семиреченские казаки
 Верненский уезд

Примечания

Ссылки 
 ЭСБЕ: Семиреченская область
 Библиотека Царское Село, книги по истории Семиреченской области XIX—XX века, PDF
 Карты уездов из «Настольного атласа А. Ф. Маркса, 1903 года»
 «Карта Туркестана и части русских владений в Средней Азии. Составил Ю. М. Шокальский», конец XIX века, на www.genealogia.ru; также :Файл:BE-Russian-Turkestan-map.jpg в Wiki Commons
 Область, семиреченская — архив статей и документов XIX в.

Источники 

 

Области Российской империи